Arabska Liga Mistrzów – rozgrywki piłkarskie rozgrywane corocznie przez Arabską Unię Piłkarską UAFA. Pierwsze rozgrywki pod nazwą Arabski Puchar Mistrzów Klubowych zostały rozegrane w 1982. W 2003 zmieniono ich nazwę na Turniej księcia Faysala bin Fahada, a od 2005 noszą miano Arabskiej Ligi Mistrzów.

Mistrzowie

Linki zewnętrzne 
 
 

Rozgrywki klubowe UAFA